Franciaország
Thézac, település Charente-Maritime megyében
Thézac, település Lot-et-Garonne megyében